Yehuecauhceratops est un genre éteint de dinosaures herbivores cératopsiens du Crétacé supérieur. Ce dinosaure à cornes est connu à partir de restes fossiles découverts dans le Campanien (environ  d'années) de État de Coahuila au nord-est du Mexique. Ce genre n'est représenté que par une unique espèce, Yehuecauhceratops mudei.

Systématique 
Le genre Yehuecauhceratops et l'espèce Yehuecauhceratops mudei ont été décrits en 2017 par , , ,  et .

Description 
Yehuecauhceratops est un petit cératopsidé de la sous-famille des centrosaurinés d'une longueur d'environ .
Le spécimen type devait être un jeune adulte au vu de l'avancement de la fusion osseuse dans ses vertèbres.

Classification 

Le cladogramme suivant résulte de l'analyse phylogénétique sur les Centrosaurinae réalisée en 2016 par Rivera-Sylva et ses collègues. Il montre la position assez basale de Yehuecauhceratops et du clade où il est regroupé avec les genres Avaceratops et Nasutoceratops (un clade nommé par la suite Nasutoceratopsini) :

Étymologie 
Le nom générique, Yehuecauhceratops, est la combinaison du mot yehuecauh en nahuatl signifiant « ancien » suivi des termes en grec ancien , corne, « corne », et , ṓps, « vue, visage », ce qui pourrait se traduire globalement par « ancien dinosaure à tête cornée ».

Publication originale

Article connexe 
 Liste des genres de dinosaures

Liens externes

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ceratopsidae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2017